Inguna bezeichnet:
 Inguna (Vorname), lettischer, weiblicher Vorname
 Inguna (Dorf), Dorf im Distrikt Aurangabad im Bundesstaat Bihar, Indien